Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herrendoppels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland von 1952.

Setzliste

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 1. August bis 11. August 1952, verfügbar im Online-Archiv von https://www.abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, VI. Jahrgang, Heft 13 und 14 (1. und 2. August-Ausgabe 1952)
 Das Turnierprogramm der Hamburger Tennis-Gilde

Anmerkungen 

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1952